Phuket – wyspa w Tajlandii
 Prowincja Phuket – prowincja w Tajlandii
 Phuket – miasto w Tajlandii
 Port lotniczy Phuket – lotnisko w mieście Phuket w Tajlandii
 „Phuket” – syjamski torpedowiec typu Trat z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej